Green Party steht für:

 Green Party (Vereinigte Staaten)
 Green Party of Aotearoa New Zealand
 Green Party of South Africa
 Green Party of England and Wales
 Wales Green Party
 Green Party in Northern Ireland 
 Green Party (Vereinigtes Königreich)
 Green Party (Irland)
 Scottish Green Party
 Australian Greens
 Grüne Partei Kanadas

Siehe auch:
 Liste grüner Parteien